Le terme disciplinaire peut renvoyer à :
 L'institution disciplinaire, concept proposé par le philosophe français Michel Foucault vers 1975 pour penser un ensemble de lieux (prison, asile, caserne, hôpital, usine, école…) analogues dans leur fonction de cadrer l'Homme.
 Une unité disciplinaire, type de formation militaire constituée de condamnés.